Příjmení Čekan nese více různých osobností:

 Anka Čekanová (1906–1965) – česká tanečnice, choreografka a pedagožka
 Pavel Čekan (* 1961) – český politik
 Žofia Čekanová (1919–???) – slovenská a československá politička